Далакян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Далакян, Артём Камоевич (род. 1987) — украинский боксёр профессионал, чемпион мира по версии World Boxing Association.
 Далакян, Эдуард Георгиевич (1931—2006) — советский футболист, нападающий.